Берлинский трамвай () — трамвайная система столицы Германии, состоящая из 190 км рельсового полотна, 22 маршрутов общей длиной 430 км.. Линии трамвая сохранены только в той части Берлина, которая ранее была столицей ГДР, то есть в Восточном Берлине. В середине XX века европейские страны активно избавлялись от трамвая как от «устаревшего вида транспорта», Западный Берлин не стал исключением.

Трамвайная сеть принадлежит и эксплуатируется единственным оператором — государственной компанией «BVG» (Berliner Verkehrsbetriebe), которая эксплуатирует в Берлине также метрополитен, городские паромы и автобусы.

История 

Первая линия электрического трамвая на территории нынешнего Берлина открыта Вернером фон Сименсом 16 мая 1881 года. На данный момент Берлинский трамвай является старейшим в мире из ныне действующих систем городского электрического транспорта.

При разделении города на Западный Берлин и т. н. «Демократический Берлин», сеть была разорвана на две части, и к 1967 году все трамвайные линии Западного Берлина были закрыты. Ныне в западной части города существуют только две трамвайные линии, продлённые туда после падения Берлинской стены.

Линии 
По состоянию на июль 2016 года в Берлине действуют 22 трамвайных маршрута, в том числе 9 маршрутов MetroTram, обозначающихся символом  и работающих в круглосуточном режиме с короткими интервалами.

Депо 

 Betriebshof Lichtenberg
 Betriebshof Marzahn
 Новейшее депо Берлинского трамвая. Открыто в апреле 1985 года находится на Landsberger Allee на границе с района Хеллерсдорф.
Депо состоит из 25 путей на открытой площадке, ремонтных мастерских а также мойкой. В депо эксплуатируется в основном трамвайные вагоны типа Татра KT4D.
 Betriebshof Schöneweide
 Betriebshof Niederschönhausen
 Betriebshof Weißensee
 Betriebshof Köpenick

Подвижной состав 
В Берлине эксплуатируются 5 видов трамвая:
 Tatra KT4
 GT6N/GT6N-ZR
 Bombardier Flexity Berlin
 Adtranz GT6N-ZR
 AEG GT6N

Контактная сеть 
Почти 7000 столбов и 2000 настенных креплений поддерживают 440 км контактной сети берлинского трамвая.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Berliner Verkehrsbetriebe на английском языке 
 Официальный сайт Berliner Verkehrsbetriebe на немецком языке 

Транспорт Берлина
Трамвайные системы Германии
Трамвайные системы по алфавиту